Le xian de Pingnan (屏南) est une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine ;
 Le xian de Pingnan (平南) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine.

Homonymie de toponyme